Багирзаде () — фамилия.

Известные носители 
 Багирзаде, Бахрам Ариф оглы (род. 1972) — азербайджанский комедийный актёр, режиссёр, ведущий, участник КВН.
 Багирзаде, Мамедбагир (1950—2005) — азербайджанский певец и композитор. Народный артист Азербайджана.
 Багирзаде, Сугра Садых кызы (род. 1947) — азербайджанская актриса и художница.
 Багирзаде, Фаик Мамед оглы (1926—1988) — азербайджанский советский учёный в области нефтяной геологии.